Krollmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Krollmann (1866–1944), deutscher Philologe, Bibliothekar und Archivar
 Hans Krollmann (1929–2016), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Krollmann (1912–nach 1954), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Grolman